Кастильо́не — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кастильоне, Бальдассаре (1478—1526) — итальянский писатель, автор трактата «Придворный».
 «Портрет Бальдассаре Кастильоне» — картина кисти Рафаэля (ок. 1514—1515, Лувр).
 Кастильоне, Джованни (1607—1665) — итальянский художник.
 Кастильоне, Джузеппе (1688—1766) — итальянский монах-иезуит.

Топоним

Франция 
 Кастильоне — коммуна в департаменте Верхняя Корсика.

Италия 
 Кастильоне-а-Казаурия — коммуна в регионе Абруццо.
 Кастильоне-деи-Пеполи — коммуна в регионе Эмилия-Романья.
 Кастильоне-делла-Пеская — коммуна в регионе Тоскана.
 Кастильоне-делле-Стивьере — коммуна в регионе Ломбардия.
 Кастильоне-дель-Дженовези — коммуна в регионе Кампания.
 Кастильоне-дель-Лаго — коммуна в регионе Умбрия.
 Кастильоне-ди-Гарфаньяна — коммуна в регионе Тоскана.
 Кастильоне-ди-Сицилия — коммуна в регионе Сицилия.
 Кастильоне-д’Адда — коммуна в регионе Ломбардия.
 Кастильоне-д’Интельви— коммуна в регионе Ломбардия.
 Кастильоне-д’Орча — коммуна в регионе Тоскана.
 Кастильоне-ин-Теверина — коммуна в регионе Лацио.
 Кастильоне-Мессер-Марино — коммуна в регионе Абруццо.
 Кастильоне-Мессер-Раймондо — коммуна в регионе Абруццо.
 Кастильоне-Козентино — коммуна в регионе Калабрия.
 Кастильоне-Кьяварезе — коммуна в регионе Лигурия.
 Кастильоне-Олона — коммуна в регионе Ломбардия.
 Кастильоне-Тинелла — коммуна в регионе Пьемонт.
 Кастильоне-Торинезе — коммуна в регионе Пьемонт.
 Кастильоне-Фаллетто — коммуна в регионе Эмилия-Романья.
 Каласка-Кастильоне — коммуна в регионе Пьемонт.

Другое 
 Фрэнсис Кастильоне, или Фрэнк Касл, — Каратель, антигерой во вселенной Marvel Comics.